Актуар може бити:
 Актуар (писар), судски писар;
 Актуар (осигурање), стручњак у осигурању живота.